«Ready 2 Go» — песня французского электронного музыканта и продюсера Мартина Сольвейга с его пятого студийного альбома Smash. В записи принял участие вокалист британской группы Bloc Party Келе Окереке. Релиз песни состоялся 28 марта 2011 года в качестве третьего сингла с альбома Smash. Песня смогла достичь 20-го места в французском сингловом чарте. Песня стала тематической для соревнований Кубка Америки по футболу 2011 года.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выложено на YouTube 4 мая 2011 года. 11-минутный ролик был снят на Stade de France, во время матча между Францией и Хорватией, с участием многих из 80 000 болельщиков, пришедших туда.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
 «Ready 2 Go» (Сингл версия) — 4:25

 Немецкий CD сингл
 «Ready 2 Go» (Радио версия) — 3:05
 «Ready 2 Go» (Сингл версия) — 4:25

 Британский цифровой EP
 Ready 2 Go (Британская радио версия) — 2:32
 Ready 2 Go (Сингл версия) — 4:25
 Ready 2 Go (Клубная версия) — 6:27
 Ready 2 Go (Ремикс Arno Cost) — 6:46
 Ready 2 Go (Ремикс Hardwell) — 6:35

Чарты

История релиза

Примечания 

Синглы 2011 года